Silverstone (Inglaterra) - vilarejo das East Midlands, Inglaterra.
 Circuito de Silverstone - circuito de Fórmula 1 no vilarejo homônimo.
 SilverStone Technology - fabricante de hardware de Taiwan.
 Silverstone Pneus - fabricante de pneus da Malásia.